

Architettura
 Tempio – struttura architettonica utilizzata come luogo di culto
 Tempio – per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, edificio di culto che si distingue dalle ordinarie cappelle mormoni in quanto rappresenta la "Casa di Dio" sulla terra
 Tempio – nella Massoneria

Letteratura
 Tempio – romanzo di Matthew Reilly
 Tempio – romanzo di Giorgio Sangiorgi

Persone
 Domenico Tempio – giornalista, editorialista e arbitro di calcio italiano, trisnipote dell'omonimo poeta
 Domenico Tempio – poeta italiano

Altro
 Tempio Pausania – comune italiano in provincia di Sassari in Sardegna
 Tempio (Ormelle) – frazione appartenente al comune di Ormelle, in provincia di Treviso
 Tempio Voltiano – museo di Como
 Tempio di Gerusalemme – nella religione ebraica

Pagine correlate 
 I Cavalieri del Tempio
 Circondario di Tempio
 Presentazione al Tempio
 Provincia di Tempio
 Monte del Tempio
 Tempio del popolo
 Torre del Tempio